Suhner steht für:

 Suhner (Familie), Schweizer Unternehmerfamilie

Suhner ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Suhner (1842–1918), Schweizer Unternehmer
 Laurence Suhner (* 1966), Schweizer Schriftstellerin
 Otto Suhner (1866–1941), Schweizer Unternehmer
 Reto Suhner (* 1974), Schweizer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Suner